Colonia Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Buenavista, delstaten Mexiko, Lerma, ort, 
 Colonia Buenavista, Zacatecas, Calera, ort,